Trouin steht für:

 Trouin (Haiti), eine Gemeinde im haitianischen Département Ouest

Trouin ist der Familienname folgender Personen:

 René Duguay-Trouin (1673–1736), französischer Seeheld